Llorente est un nom de famille d'origine espagnole.

Patronymes 

 Antonio Llorente (1922-1998), linguiste espagnol.
 Diego Llorente (1993-), footballeur espagnol.
 Fernando Llorente Torres dit Fernando Llorente, footballeur espagnol jouant pour le SSC Naples.
 Joseba Llorente Etxarri dit Joseba Llorente, footballeur espagnol jouant pour la Real Sociedad.
 Juan Antonio Llorente (1756-1823), auteur d'une célèbre histoire de l'inquisition espagnole.
 Juan Carlos Llorente (1969-), footballeur cubain.
 Manuel Llorente, dirigeant espagnol de football, président de Valence CF.
 Teodor Llorente Olivares (1836-1911), écrivain et homme politique espagnol.

Toponyme 
 Llorente est une ville des Philippines dans la province de Samar oriental.

Voir aussi 
 Lorente